Lynnville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Lynnville (Illinois)
Lynnville (Indiana)
Lynnville (Iowa)
Lynnville (Tennessee)